Кали́новка — село Волче-Вражского сельсовета Тамалинского района Пензенской области. На 1 января 2004 года — 33 хозяйства, 68 жителей.

География 
Село расположено на севере Тамалинского района, напротив села Куликовки расстояние до районного центра пгт. Тамала — 37 км, до центра сельсовета, села Волчий Враг — 3 км.

История 
По исследованиям историка — краеведа Полубоярова М. С., деревня образована как посёлок между 1912 и 1930 годами, с 1955 года в составе Куликовского сельсовета Белинского района, затем передана в Волче-Вражский сельсовет Тамалинского района. Названа по расположенному рядом оврагу Калиновому. В 50-х годах XX века в деревне образовалась бригада колхоза им. В. М. Молотова..

Численность населения

Улицы 
 Берёзовая.

Примечания

Ссылки 
 Закон Пензенской области от 9 марта 2005 года № 774-ЗПО «Об административно-территориальном устройстве Пензенской области»
 Поиск отделений почтовой связи
 Код ОКАТО
 Официальный сайт администрации Тамалинского района
 Калиновка на карте Пензенской области
 Ныне существующие населённые пункты Тамалинского района Пензенской области

Населённые пункты Тамалинского района